Petraliellidae är en familj av mossdjur. Petraliellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Petraliellidae finns 56 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Petraliellidae